Ordet birdy eller birdie har flere betydninger:
 Birdie – det at spille 1 slag under hullets par i golf
 Birdy (roman) – en roman af William Wharton
 Birdy (film) – en film med Matthew Modine og Nicolas Cage i hovedrollerne, baseret på bogen.
 Birdy (Peter Gabriel-album) – filmens musik af Peter Gabriel
 "Birdy" – hovedrollen i Birdy the Mighty manga og anime
 Birdy (musiker) – en engelsk singer-songwriter
 Birdie (Mississippi) – en by i USA
 Birdy (cykel) – en foldecykelmodel

Se også 
 Birdy Nam Nam